A 2018. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1000 méteres versenyszámát február 23-án rendezték. Az aranyérmet a holland Kjeld Nuis nyerte. A Magyarországot képviselő Nagy Konrád a 21. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Végeredmény 
A verseny helyi idő szerint 19:00-kor, magyar idő szerint 11:00-kor kezdődik. Mindegyik versenyző egy futamot teljesít, az időeredmények határozzák meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F01000